Fono steht für:
 Fono (Samoa), das Parlament Samoas
 American Samoa Fono, das Parlament Amerikanisch-Samoas
 General Fono, das Parlament Tokelaus
 Fale i Fono, das Parlament Tuvalus
 Fono Schallplatten, ein ehemaliges Tonträgerunternehmen in Laer

Fono ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Fono (1962–2011), salomonischer Politiker

Siehe auch:

 Fono Forum
 Fonó
 Phono